World Open 2012 − szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2011/2012. Odbył się w dniach 27 lutego – 4 marca 2012 roku w Haikou (Chiny).

W kwalifikacjach do turnieju Marco Fu wbił swojego drugiego w karierze brejka maksymalnego w meczu z Matthew Seltem.

Obrońcą tytułu był Australijczyk Neil Robertson.

W Polsce turniej transmitowany był przez stację komercyjną Eurosport.

Nagrody finansowe 

Zwycięzca: 75000 £
Finalista: 34000 £
Półfinalista: 16000 £
Ćwierćfinalista: 10000 £
ostatnia 16: 7500 £
ostatnia 32: 6000 £
ostatnia 48: 2300 £
ostatnia 64: 1500 £

Najwyższy break: 2000 £
Łączna pula nagród: 400 000 £

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu. Jako drugi rozstawiony został aktualny Mistrz świata. Następni gracze byli rozstawiani według kolejności zajmowanej na światowej liście rankingowej.

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do turnieju World Open poprzez udział w kwalifikacjach (w nawiasie numer zajmowany na aktualnej, kroczącej liście rankingowej):

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta sekcja będzie uzupełniana w trakcie turnieju.

Przebieg turnieju 
Ta sekcja będzie uzupełniana w trakcie turnieju.

Runda dzikich kart 
Mecze rozegrano 27 lutego 2012.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 138, 120, 109 Stephen Lee
 136, 133 John Higgins
 136, 106 Neil Robertson
 135, 101, 101 Michael Holt
 131, 115 Shaun Murphy
 127, 123, 112, 105, 104, 104, 103, 101, 100, 100, 100 Mark Allen
 117, 112, 109, 108, 105, 102 Mark Selby
 117, 106, 102 Robert Milkins
 111, 104 Judd Trump
 100 Tom Ford

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne były rozgrywane od 11 do 14 stycznia 2012 roku w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia). Wyłoniły one 16 zawodników, którzy w pierwszej rundzie turnieju zmierzą się z najlepszą 16 światowego rankingu snookerowego.

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
 147 Marco Fu
 138 Marcus Campbell
 137 Mark Davis
 136 Yu Delu
 135, 125 Anthony Hamilton
 132 Kurt Maflin
 123, 103 Alfie Burden
 122 Robert Milkins
 121, 104 David Gilbert
 120 Joe Jogia
 119, 118 Tian Pengfei
 118 Liam Highfield
 117 Andrew Norman
 116 Andrew Higginson
 116 Michael Holt
 113 Sam Baird
 110, 103 Michael White
 107 Adrian Gunnell
 106 Sam Craigie
 104, 100 Jimmy Robertson
 104 Liang Wenbo
 103 Fergal O’Brien
 100 Ken Doherty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 World Open 2012 w serwisie www.snookerworld.pl

Rankingowe turnieje snookerowe
2012 w sporcie
World Open (snooker)
2012 w Chinach